Balino ima više značenja:
 Balino (Breša)
 Balino (Trento)